Northern Football Alliance 1899–1900 var den tiende sæson af den engelske fodboldliga Northern Football Alliance. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Willington Athletic FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Donmouth – Northern Football Alliance

Noter 

Sæsoner i Northern Football Alliance
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900